Schloss Eisenberg steht für: 
 Schloss Jezeří, Tschechien
 Schloss Eisenberg (Schlesien)
Siehe auch:
 Burg Eisenberg
 Schloss Eisenburg
 Schloss Christiansburg (Eisenberg)